Андрей Валентинович Головко (5 августа 1977, Днепропетровск, УССР) — украинский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Днепр-75» (Днепропетровск). Первые тренеры — И. Л. Ветрогонов и В. С. Мусиенко.

В профессиональном футболе дебютировал в 1993 году выступлениями за «Днепр». В дальнейшем часть времени выступал на правах аренды за другие клубы. В частности за винницкую «Ниву», с которой стал финалистом Кубка Украины, и лучшим бомбардиром команды.

В сезоне 1999/2000 выступал за полтавскую «Ворсклу», которая пробилась в Кубок Интертото, заняв пятое место в чемпионате Украины.

В 2000 году возвращается в днепропетровский «Днепр», с которым становится бронзовым призёром чемпионата Украины.

В начале 2002 года перешёл в «Металлист», после чего играл за высшелиговые «Ильичёвец» и «Борисфен» и перволиговую винницкую «Ниву».

В начале 2005 года отправился в Казахстан, где выступал за «Актобе», который в том году получил золотые награды чемпионата. Однако уже летом вернулся на родину, подписав контракт с перволиговой «Зарей». В составе луганчан того же сезона стал победителем первой лиги, помог клубу вернуться в элиту, но с «Зарей» в высшей лиге так и не сыграл, перейдя летом в киевский «Арсенал». Однако, за «канониров» сыграть полноценно не смог, получив травму, поэтому по завершению года завершил профессиональную карьеру.

В 2009 году возобновил карьеру перейдя в горностаевский «Мир», за который провёл 15 матчей и забил 1 мяч, после чего окончательно закончил свою игровую карьеру.

Выступления за сборные 
Играл за сборные Украины разных возрастных категорий. В составе сборной Украины в возрасте до 16 лет стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Ирландии.

В течение 1996—1997 годов привлекался в состав молодёжной сборной, за которую в 9 матчах забил 4 гола.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2000/01
 Победитель первой лиги чемпионата Украины: 2005/06
 Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы (до 16): 1994

Примечания

Ссылки 
 Головко Андрей Валентинович 
 
 Профіль на сайті transfermarkt.com
 
 Статистика на странице allplayers.in.ua 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Металлург» Новомосковск
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК «Интер» Боярка
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК ЦСКА-2 Киев
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)